Крат — фамилия.

Известные носители:
 Крат, Владимир Алексеевич (1911 −1983) — советский астроном.
 Крат, Иван Антонович (1895—1923) — участник Октябрьской революции, первый комиссар Московско-Рязанской железной дороги.
 Крат, Михаил Николаевич (1892—1979) — полковник армии Украинской народной республики (УНР), эмигрант.